Гударзи — персидская фамилия.
 Гударзи, Акбар (1956—1980) — иранский революционер, исламист-антиклерикал, лидер организации Форкан.
 Гударзи, Садег (род. 1987) — иранский спортсмен, борец вольного стиля.